Schwenck ist der Familienname folgender Personen:
 Konrad Schwenck (1793–1864), deutscher Philologe
 Volker Schwenck (* 1967), deutscher Journalist
 Namensgebende Familie des Berges Schwengskopf

Siehe auch:
 Schwencke
 Schwenk
 Schwenke